HMS Lookout - ряд кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Lookout (1914) - есмінець типу «Лафорей». На службі протягом 1914-1922 років.
 HMS Lookout (G32) - есмінець типу «L». На службі протягом 1940–1948 років.

Кораблі ВМС Великої Британії